Adler kan som auktorsförkortning betyda:

 Gregory H. Adler
 Mónica T. Adler
 Peter Holdridge Adler (1954– ), amerikansk entomolog
 Saul Adler (1895–1966)

Robotskapade auktorsförkortningar